Brunschwiler ist der Familienname folgender Personen:

 Leo Brunschwiler (1918–1977), Schweizer Bildhauer
 Placidus Brunschwiler (* 1589/1590; † 1672), Schweizer Benediktiner und Abt des Klosters Fischingen